Özalp (district), een Turks district in de provincie Van
 Özalp (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Özalp